

Geografia 
 Distretto di Doe  – distretto della Liberia nella contea di Nimba

Sigle 
 Department of Energy  – dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America
 Design of Experiments  – progettazione degli esperimenti
 Depending On Experience  – in funzione del grado di esperienza (U.S.A.)
 The Dictionary of Old English  – Vocabolario di inglese antico, sviluppato presso il Centre for Medieval Studies – University of Toronto

Codici 
 DOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Djoemoe (Suriname)
 doe – codice ISO 639-3 della lingua doe

Persone 
 Francis Doe – calciatore liberiano
 John Doe – musicista, attore e cantautore statunitense
 Lawrence Doe – calciatore liberiano naturalizzato equatoguineano
 Samuel Doe – politico e militare liberiano
 Thomas Doe – bobbista statunitense

Altro 
 Doe  – popolo africano

Pagine correlate 
 Jane Doe
 John Doe (disambigua)